Борулах:

 Борулах (приток Адычи)
 Борулах (приток Амги)